

Hydronymes 
 Mezen est un fleuve du nord-ouest de la Russie, qui se jette dans la mer Blanche.
 la Baie de Mezen l'une des quatre baies principales de la mer Blanche et la plus orientale puisque située au sud de la péninsule de Kanine.

Toponymes 
 Mezen est une ville de l'oblast d'Arkhangelsk, en Russie, et le centre administratif du raïon de Mezenski. Elle est située à une trentaine de kilomètres de l'embouchure de la Mezen

Divers 
 Le Mézen est une race de poney originaire de Russie.